Kalischer ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Christlieb Kalischer (1842–1909), deutscher Musikwissenschaftler
 Bess Brenck-Kalischer (1878–1933), deutsche Dichterin
 Clemens Kalischer (1921–2018), deutsch-amerikanischer Fotograf
 Georg Kalischer (1873–1938), deutscher Chemiker und Direktor bei I.G. Farben
 Hans Erich Kalischer (1903–1966), deutscher Ökonom und Fotograf
 Otto Kalischer (1869–1942), deutscher Anatom
 Salomon Kalischer (1844–1924), deutscher Physiker und Chemiker
 Siegfried Kalischer (1862–1954), deutscher Neurologe
 Zwi Hirsch Kalischer (1795–1874), orthodoxer Rabbiner, Talmudgelehrter und Vorläufer des religiösen Zionismus